Address Unknown peut désigner :

 Address Unknown (en français, Inconnu à cette adresse), roman de Kressmann Taylor en 1938 ;
 Address Unknown (en français, Inconnu à cette adresse), film américain de William Cameron Menzies, sorti en 1944, adapté du roman de Kressmann Taylor ;
 Address Unknown (en français, Adresse inconnue), film sud-coréen de Kim Ki-duk, sorti en 2001.

Voir aussi